Chefen for Forsvarets Sundhedstjeneste, forsvarets øverste læge, er generallæge  og bærer generalmajorsdistinktioner, hvis han kommer fra Hæren eller Flyvevåbnet.  Titlen er dog admirallæge hvis han kommer fra Søværnet og han bærer i så fald kontreadmiralsdistinktioner. P.t. hedder generallægen Erik Darre og er fra Hæren.

Se også 
 medicinaldirektør.
 overlæge.

Militære titler
Titler i Rangfølgens klasse 2

sl:Generalarzt